Palais des Beaux-Arts ist die französische Bezeichnung für Palast der schönen Künste. Diese Bezeichnung wird von folgenden Gebäuden als Eigenname geführt:

 Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, ein Ausstellungs- und Konzertgebäude von Victor Horta
 Palais des beaux-arts de Charleroi 
 Palais des Beaux-Arts de Lille
 Palais des Beaux Arts (Wien), ein Wohn- und Bürohaus

Siehe auch:
 Musée des beaux-arts